Gunnar Falk kan syfta på:
Gunnar Falk (journalist) (1922–2000), journalist och författare
Gunnar Falk (advokat) (född 1950), brottmålsadvokat
Gunnar Falk (skådespelare) (född 1955), skådespelare, konstnär och författare